Эрик Хиндерейкер (Хиндерэкер) (; ) — американский , занимающийся ранней Англо-Америкой. Доктор философии (1991), заслуженный профессор университета Юты. Отмечен Dixon Ryan Fox Prize (2009). Член American Antiquarian Society (2021).

Биография 
Окончил южно-дакотский  (бакалавр magna cum laude по истории и философии, 1981), магистр истории Колорадского университета (1985). Степень доктора философии по истории получил в Гарварде. С того же 1991 года в университете Юты: ассистент-, с 1998 ассоциированный, с 2006 профессор, с 2018 заслуженный профессор; в 2002—2008 гг. завкафедрой истории и в 2016—2018  Область научных интересов: ранний современный империализм, отношения между европейцами и коренными американцами, сравнительное исследование колонизации.

Автор нескольких учебников по американской истории.
Автор книг: Elusive Empires: Constructing Colonialism in the Ohio Valley, 1673—1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997) {Рец.}; Colonial American History (2002); The Two Hendricks: Unraveling a Mohawk Mystery (Harvard University Press, 2011) {Рец.} — удостоилась Dixon Ryan Fox Prize и Herbert H. Lehman Prize; Boston’s Massacre (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017) {Рец.: , , }. Последняя книга удостоилась Cox Book Prize (2018), финалист  (2018). Также соавтор At the Edge of Empire (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003) {Рец.: , , } и European Emigration to the Americas: 1492 to Independence.

Примечания

Ссылки 
 https://currentpub.com/2017/03/23/the-authors-corner-with-eric-hinderaker/

американисты США
Профессора Университета Юты
доктора философии по истории
авторы учебников истории
биографы
Члены Американского антикварного общества